Die Liga 1 2015/16 war die 78. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 10. Juli 2015 und endete im Mai 2016.

Titelverteidiger war Steaua Bukarest. Überschattet wurde die Saison vom Tode Patrick Ekengs, der am 6. Mai 2016 während der Partie zwischen seinem Klub Dinamo Bukarest und FC Viitorul Constanța auf dem Spielfeld zusammenbrach und wenig später verstarb.

Modus 
Die Liga 1 spielte mit 14 Mannschaften, also mit vier Teams weniger als in der Vorsaison. Zu dieser Saison wurde ein neuer Modus eingeführt. Nach einer aus 26 Spieltagen bestehenden Hauptrunde wurde die Liga in einer Meisterschaftsrunde und eine Relegationsrunde geteilt. Die erzielten Punkte wurden dabei nach Abschluss der Hauptrunde geteilt. Vorbehaltlich des Lizenzentzugs anderer Teams steigen die zwei letztplatzierten Mannschaften in die Liga II ab, aus der zwei Mannschaften aufstiegen (die beiden Erstplatzierten aus jeder der beiden Staffeln). Der Tabellenzwölfte musste in die Relegation um den Verbleib in der Liga 1.

Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Mannschaften

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Zwölftplatzierte bestritt im Anschluss Relegationsspiele gegen den Zweitplatzierten aus Gruppe 2 der Liga II.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2015/16